Филофей Кизаревич (ум. 1645) — иеромонах Киево-Печерской лавры Русской православной церкви, игумен Киевского Михайловского Златоверхого монастыря с 1631 по 1645 год.

Биография

О детстве и мирской жизни Кизаревича сведений практически не сохранилось, да и последующие биографические данные о нём очень скудны и отрывочны; известно, что именем иеромонаха Филофей Кизаревича подписано предисловие к книге «Преподобного отца нашего аввы Дорофея поучения душеполезна различна к своим учеником» (Киев, 1628). Предисловие имело вид послания или посвящения Петру Могиле «воеводичу земль Молдавских, милостию же Божиею архимандриту киевскому святыя великия лавры Печерския». Книга поучений с греческого переведена («исправися сие от древнего истинного и славного еллино-греческого диалекту») иеромонахом Иосифом по предложению Памвы Берынды, архитипографа Печерской обители (как значится в послесловии «к благочестивому читателю»).

В 1630 году Филофей (Кизаревич) был игуменом в Заручайском монастыре расположенном Овручском замке

С 1631 по 1645 год отец Филофей занимал должность игумена Киевского Михайловского Златоверхого монастыря.

Филофей Кизаревич умер 20 (30) апреля 1645 года во вверенной ему обители.

Примечания

Литература 
 
 Каратаев. «Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами» (1883), 399.

Игумены Русской православной церкви
Иеромонахи Русской православной церкви
Персоналии:Киево-Печерская лавра
Персоналии:Михайловский Златоверхий монастырь